Esistono due comuni francesi con questo nome

Becquigny – Aisne
Becquigny – Somme